Летние Паралимпийские игры 1988 () прошли в городе Сеул, Южная Корея, с 15 по 24 октября. На соревнования приехало 3053 спортсмена, которые соревновались в 16 видах спорта и разыграли 729 комплектов наград.
Эти игры были первыми среди летних паралимпийских игр, в которых приняла участие сборная СССР.

Итоговый медальный зачёт

Виды спорта 

 Баскетбол сидя
 Бочча
 Велоспорт
 Верховая езда
 Волейбол сидя
 Голбол
 Дартс
 Дзюдо
 Игра в боулз
 Лёгкая атлетика
 Настольный теннис
 Пауэрлифтинг
 Плавание
 Снукер
 Стрельба из лука
 Стрельба
 Теннис сидя(Демонстрация)
 Тяжёлая атлетика
 Фехтование сидя
 Футбол (по 7 человек)

См. также 
 Летние Олимпийские игры 1988
 Дефлимпийские игры

1988 год в спорте